Эпне́д () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюэль-сюр-Тувр. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16128.

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-западу от Парижа, в 60 км южнее Пуатье, в 55 км к северо-востоку от Ангулема.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 74 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 58,3 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 74 активных работали 64 человека (35 мужчин и 29 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 53 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Илер (XII век). Колокольня была реконструирована в XIX веке. Исторический памятник с 1965 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта